Никола́й Дми́триевич Мы́льников (1797, Ярославль — 16 апреля 1842, Ярославль) — русский живописец и портретист. Считается классиком провинциального купеческого портрета.

Происхождение 
Мыльников родился в приходе Вознесенского храма в Ярославле.

Его отец, Дмитрий Петрович Мыльников (1775—1850), принадлежал к цеху городовых живописцев-ремесленников.

Дядя, Афанасий Петрович Мыльников (1780—1848), был иконописцем.

Дальнейшая биография Мыльникова основана только на гипотезах и анализе произведений. Этому помогает почти обязательная авторская подпись, выполненная латинскими буквами (на французский манер) с точным указанием не только года, но числа и месяца завершения работы.

Творчество

Ранний период 
Наиболее ранние из известных произведений относятся к 1824—1825 годам. «Портрет неизвестного в цилиндре» (1824, местонахождение неизвестно) указан в «Каталоге Таврической выставки» (1905 г.) как собственность предводителя ярославского дворянства С. В. Михалкова. Следующей работой был «Портрет старушки» (1825 г., Екатеринбургский музей).

В 1826 году он пишет серию портретов московских купцов Рахмановых (ГИМ).

В 1827 году Мыльников пишет знаменитую чету Астаповых (ЯХМ).

На портретах 1828—1833 годов запечатлены не только ярославские купцы, но уже и московские дворяне. В 1828 написан «Портрет О. М. Головиной» (Государственный музей А. С. Пушкина) В этот же период Мыльников выполнил «Портрет помещика Н. П. Милюкова» (1831, Государственный исторический музей).

Зрелый период 
Зрелый период творчества Мыльникова, падающий на 1830-е, представляет серия портретов купцов Соболевых (1834, Ярославский художественный музей). Несмотря на то, что только один из этой группы портрет имеет авторскую подпись и дату, все они, без сомнения, написаны почти одновременно и составляют единый ансамбль. Серия состоит из парных семейных портретов двух братьев — Ивана и Даниила Соболевых и портрета сына Даниила — Александра. В 1830-е годы пишется серия портретов купцов Соболевых (1834, ЯХМ). Серия состоит из парных семейных портретов двух братьев, Ивана и Даниила Соболевых и портрета сына Даниила — Александра.

Среди известных произведений Мыльникова фигурирует и «Портрет Е. П. Назимова» (1836, Азербайджанский музей искусств).

Завершающий период 
Завершающий период творчества Мыльникова представляет серия портретов фабрикантов Гарелиных (1840, Ивановский историко-краеведческий музей). В портретах Мыльников сдержан в выборе цветовой гаммы, подробности костюмов решены еще более деликатно, чем в ранних работах. Появляется сухость и схематизм.

Примечания

Ссылки 
 Оценка творчества Мыльникова Коноваловой Н. О.

Художники-портретисты Российской империи
Художники России XIX века